Vallio Terme – comune della provincia di Brescia
Vallio – frazione di Roncade
Vallio – fiume del Veneto